Il termine spalla si riferisce a:
 spalla – più propriamente chiamata cingolo scapolare, è la parte dell'organismo umano tramite la quale l'arto superiore, in particolare il braccio, si unisce al tronco e con esso si articola.
 spalla – un taglio di carne bovina
 spalla – un taglio di carne suina
 spalla – termine teatrale riferito ad un attore coprotagonista che accompagna e porge le battute al personaggio principale dando così rilievo alla scena rappresentata
 spalla – elemento costitutivo di un ponte
 spalla – nome alternativo del primo violino (chiamato appunto "violino di spalla") in un'orchestra
 spalla – articolo che, nella pagina di un giornale, si trova in alto nella colonna più a destra
 spalla – parte della bottiglia, situata tra il corpo e il collo

Persone
Erminio Spalla – pugile, attore, scultore e cantante lirico italiano, fratello di Giuseppe
Giuseppe Spalla – pugile italiano, fratello di Erminio
Ignazio Spalla – attore italiano
Paolo Spalla – scultore e orafo italiano

Altri progetti